Троєщина - історична місцевість, названа в честь Святої Трійці, Творця Світів і Царя Небесного християн, прихильників Іисуса Христа, Сина і Слова Божого і Його Церкви, їх віровчення про Царство Небесне, про спасіння і життя людства у Вічності.

Дослівно назва Троєщина згідно правил словотворення у словенських, зокрема руських і українській мовах означає Край або Країна Троїці сиріч Край, Країна і Всесвіт Непостижимого Божества християн. В інших мовах Всесвіту і Старого Материка можуть існувати і існують схожі або аналогічні назви (англ. Trinityland, фр. pay de Trinité, острів Тринідад - з ісп. Trinidad і т.п.). 

За правилами сучасної української мови ця назва ймовірно мусить мати вигляд Трійщина.

Також назва Троєщина може бути пов’язана з тою чи іншою Божою обителлю (храмом, монастирем), яка носить ім’я Святої Трійці. Наприклад історична місцевість у складі Нового Києва на думку дослідників носить свою назву на честь больничної (лікарняної) обителі на честь Святої Троїці, яка як вважається з’явилась не без участі святого Миколи Святоші, одного з Отців Печерників, представника роду князів Чернігівських, гілки роду князів Руських і Київських.

Географія 
 Троєщина — житловий масив в Деснянському районі міста Києва
 Троєщина — історична місцевість, село на території Києва
 Троєщина — село, Хмельницька область, Шепетівський район
 Троєщина — парк у Києві.

Світогляд 
 Троєщина(поняття)

Транспорт 
 Троєщина (зупинний пункт) — зупинний пункт Київського залізничного вузла Південно-Західної залізниці.
 Троєщина (електродепо) — електродепо Лівобережної лінії Київського метрополітену, що наразі проектується.